Fagan je příjmení více osob:

 Edward Fagan (* 1952), bývalý americký advokát
 Elenora Fagan, rodné jméno Billie Holidayové (1915–1959), americké jazzové zpěvačky
 Christopher Fagan (* 1989), irský fotbalista
 Joe Fagan (1921–2001), anglický fotbalista a fotbalový trenér

jiné
 Mount Fagan, vrch na Jižní Georgii